Кларак може да се односи на:

 Кларак (Атлантски Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји
 Кларак (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Кларак (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји